Jordan Rift Valley  – parte settentrionale della Rift Valley formata dalla valle del Giordano
 Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo  – Aeronautica Militare Jugoslava